Konservering har flere betydninger:
 Konservering (madvarer) – bevaring af madvarer samt forøge deres holdbarhed
 Konservering (museum) – reparere og bevare museumsgenstande 
 Konservering (bog) – reparere og bevare gamle bøger
 Konservering (håndskrift) – reparere og bevare gamle håndskrifter